Sezon (1972) był 28. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 23 kwietnia 1972 i trwały do 15 października 1972. Tytułu nie obroniła drużyna Rosenborg BK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Viking FK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1972 w piłce nożnej
1972 w Norwegii